Zzyzx — многозначный термин:
 Zzyzx — поселение в штате Калифорния, США.
 Zzyzx - третий студийный альбом норвежской индастриал-рок группы Zeromancer, выпущенный в 2003 году.
 Zzyzx — американский художественный фильм 2006 года.

См. также 
 Zzyzx Rd.